Hythe (Etymologie von Hafen, Landepunkt) ist der Name verschiedener Orte im englischsprachigen Raum:

im Vereinigten Königreich:
 Hythe (Kent), Kleinstadt in der Grafschaft Kent
 New Hythe, Gemeinde in der Grafschaft Kent
 Hythe (Hampshire), Gemeinde in der Grafschaft Hampshire
 The Hythe, Ortsteil von Colchester, Grafschaft Essex
 Egham Hythe, Ortsteil von Egham, Grafschaft Surrey
 Hythe, heute eingemeindet in Wraysbury, Windsor and Maidenhead

in weiteren Ländern:
 Hythe (Alberta), Ort in Alberta, Kanada
 Hythe (Tasmanien), Ortsteil von Southport, Tasmanien, Australien

Hythe ist der Familienname folgender Personen:
 Hamo Hythe, englischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rochester